Ertsveredeling (concentratie), het verbeteren van de zuiverheid van mineralen
 Plantenveredeling, het veranderen van het erfelijk materiaal van planten 
 Actieve veredeling, economische douaneregeling
 Passieve veredeling, economische douaneregeling